een Britse egyptoloog, zie James Burton (egyptoloog)
 een Amerikaanse gitarist voor onder meer Elvis Presley, zie James Burton (gitarist)